Wahlert ist der Name folgender Orte:
 Wahlert (Bad Soden-Salmünster), ein Ortsteil der Stadt Bad Soden-Salmünster in Hessen
 Wahlert (Wuppertal), ein Ortsteil der Stadt Wuppertal in Nordrhein-Westfalen

Wahlert ist der Familienname folgender Personen:
 Robert von Wahlert (1817–1891), preußischer Generalmajor
 Paul von Wahlert (General) (1863–1940), deutscher Generalmajor
 Paul von Wahlert (Marineoffizier) (* 1893), deutscher Marineoffizier, Marineattaché

Wahlert ist der Name folgender Gewässer:
 Wahlert (Wupper), ein Zufluss der Wupper in der Stadt Wuppertal in Nordrhein-Westfalen